Barnet (wijk), wijk van Londen, Groot-Brittannië 
 Barnet (borough), borough in Londen, Groot-Brittannië
 Barnet FC, voetbalclub uit Barnet
 Barnet FC (vrouwenvoetbal), vrouwenvoetbaclub uit Barnet